Biljni rod:
Šaš, Carex, biljni rod iz porodice Cyperaceae,
Naselje u Hrvatskoj:
 Šaš (Sunja), naselje u sastavu općine Sunja

Naselje u Mađarskoj:
 Šaš (Mađarska), gradić u središnjoj južnoj Mađarskoj